Кочериново () — община в Болгарии. Входит в состав Кюстендилской области. Население составляет 4968 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бараково
 Боровец
 Бураново
 Драгодан
 Кочериново
 Крумово
 Мурсалево
 Пороминово
 Стоб
 Фролош
 Цервиште

Общины Кюстендилской области